9 PM steht für:
 9 (Uhr) p. m. (post meridiem, abends) nach der 2-mal-12-Stunden-Zählung, entsprechend 21 Uhr
 9 PM (Till I Come), Lied (1998) von atb

9PM